Plusieurs villes possèdent une rue Wiertz :

Rue Wiertz à Bruxelles
 Rue Wiertz à Durbuy
 Rue Wiertz à Liège

Wiertz Rue